Daniele Galloppa (Roma, 15 de maio de 1985) é um futebolista italiano que atualmente joga no Parma FC, pela Serie A.

Cresceu nas categorias de base dos juvenis da Roma, e jogou pela Triestina na Serie B de 2004 a 2006, estreando em 2 de outubro de 2004 contra a Arezzo, e colecionando ao total 56 presenças e um gol.

Para a temporada 2006-07, a Roma o emprestou ao Ascoli, onde na Serie A estreou em 17 de setembro contra o Messina.

Ligações externas 
 

Futebolistas da Itália
Futebolistas da Associazione Sportiva Roma
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas do Ascoli Calcio 1898 FC
Futebolistas da Società Sportiva Robur Siena